Konrad Raiser (1938-), théologien protestant allemand
 Rolf Raiser (1903-1973), juriste allemand spécialisé dans les assurances